

Architettura 
 Palazzo Santucci –  palazzo di Navelli, Italia
 Vigna Santucci –  casale di Casali, frazione di Mentana, Italia
 Villa Paveri Fontana –  ora Villa Santucci Fontanelli, edificio di Collecchio, Italia

Persone
 Santucci – cognome italiano
 Antonio Santucci – astronomo e scienziato italiano
 Antonio Santucci –  filosofo italiano
 Antonio Santucci – vescovo cattolico italiano
 Carlo Santucci – avvocato e politico italiano
 Cicci Santucci – trombettista e compositore italiano
 Dulce Santucci - sceneggiatrice e autrice televisiva brasiliana
 Ennio Santucci – dirigente d'azienda e manager italiano
 Eugenio Santucci – campione italiano di biliardo
 Giovanni Santucci – vescovo cattolico italiano
 Lavinia Santucci – cestista italiana
 Luigi Santucci –  scrittore, romanziere, poeta e commediografo italiano
 Luigi Santucci – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Marco Santucci – compositore e teorico musicale italiano
 Marco Santucci – fumettista italiano
 Marco Santucci – pattinatore artistico a rotelle italiano
 Matteo Santucci – calciatore italiano
 Michele Santucci – nuotatore italiano
 Pasquale Santucci – politico italiano
 Sirio Santucci – compositore italiano
 Stefano Santucci – autore televisivo italiano
 Vincenzo Santucci – cardinale italiano della Chiesa cattolica